Kelurahan Sugihwaras kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 109,68), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 109,37), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar